Сергі́й Петро́вич Мацепу́ла (, с. Куна, Гайсинський район, Вінницька область, Українська РСР — , с. Антонівка, Мар'їнський район, Донецька область, Україна) — український військовослужбовець, розвідник, прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни. У мирному житті — будівельник.

Життєвий шлях 
Народився в селі Куна на Вінниччині, де закінчив восьмирічну сільську школу. Продовжив навчання у Гайсинській середній школі № 6, яку закінчив 1984 року. Здобув професійну освіту в Немирівському будівельному технікумі. Після навчання пройшов строкову службу в Збройних силах України. Останні роки працював будівельником в Одесі, мріяв і собі побудувати будинок.

У зв'язку з російською збройною агресією проти України в липні 2014-го пішов на фронт добровольцем.

Прапорщик, розвідник 28-ї окремої механізованої бригади, в/ч А0666, смт Чорноморське, Одеська область.

Виконував завдання на території проведення антитерористичної операції.

Загинув 5 квітня 2015-го, у свій день народження, від вогнепального поранення скроневої ділянки голови з табельної зброї «ПМ». Тіло знайшли біля річки Сухі Яли неподалік села Антонівка Мар'їнського району.

Похований 9 квітня на кладовищі рідного села Куна.

Батьки давно померли. Залишились сестра і донька, яка мешкає в РФ. У березні 2015 народився внук, Сергій хотів поїхати до дочки, щоб його побачити.

Вшанування 

 19 листопада 2015-го в селі Куна на фасаді Кунянського сільського Будинку культури встановлено меморіальну дошку Сергію Мацепулі. В сільській школі, бібліотеці, міському краєзнавчому музеї Гайсинщини відкрито куточки пам'яті.

Примітки

Джерела 
 Вічна пам'ять: Мацепула Сергій Петрович // Сторінка пам'яті на сайті Гайсинської РДА.
 Герої АТО Гайсинщини // Сторінка пам'яті на сайті відділу культури і туризму Гайсинської РДА.

Уродженці Куни (Гайсинський район)
Померли в Мар'їнському районі
Поховані в Гайсинському районі